Vercellesi – abitanti di Vercelli
 Vercellesi – abitanti della provincia di Vercelli
 Vercellesi – cognome italiano